Riso Scotti-MG Boys Maglificio, equip ciclista italià de 1998, conegut anteriorment com a MG Maglificio
 Riso Scotti-Vinavil, equip ciclista italià de 1999, conegut anteriorment com a Asics-CGA